Факундо Кампаццо (; род. 23 марта 1991 года в городе Кордова, Аргентина) — аргентинский профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника.

Профессиональная карьера

Карьера в Аргентине 
Кампаццо начал свою профессиональную карьеру на родине в чемпионате Аргентины за клуб «Пеньяроль» в 2008 году, с которым четырежды становился чемпионом страны (2010, 2011, 2012 и 2014), выигрывал Кубок Аргентины (2010) и Лигу ФИБА Америка (2010). Он был признан открытием чемпионата Аргентины 2010 года, MVP Кубка Аргентины 2010 года, самым прогрессирующим игроком чемпионата Аргентины (2012) и дважды MVP финала чемпионата Аргентины (2012 и 2014).

Карьера в Испании 
30 августа 2014 года Кампаццо подписал трёхлетний контракт с испанским клубом «Реал Мадрид». В сезоне 2014/2015 вместе с «Реалом» выиграл Евролигу в финале победив греческий «Олимпиакос» 78—59. В том же сезоне «Реал» выиграл регулярный чемпионат Испании, а затем в финале плей-офф без проблем в трёх матчах обыграли «Барселону». В итоге в сезоне 2014/2015 «Реал» вместе с Кампаццо выиграл все 3 основных турниры, в которых участвовал, в том числе и Кубок Испании.

20 августа 2015 года Кампаццо был отправлен в аренду в клуб «Мурсия». В «Мурсии» он выступал 2 сезона, после чего в сезоне 2017/2018 вернулся в «Реал».

В мае 2018 года Кампаццо второй раз стал чемпионом Евролиги, «Реал» в финале обыграл турецкий «Фенербахче» 85—80. 24 мая 2018 года Кампаццо финишировал на 4-м месте в голосовании за звание MVP чемпионата Испании.

26 июня 2018 года Кампаццо переподписал контракт с «Реалом» на 3 сезона. 3 мая 2019 года он получил звание самого ценного игрока Евролиги в апреле. В матче за 3-е место в финале четырёх Евролиги Кампаццо отдал рекордные для финалов четырёх 15 результативных передач.

6 февраля 2020 года Кампаццо повторил рекорд Стефана Йовича по результативным передачам в отдельном взятом матче Евролиги (19 ассистов).

Карьера в НБА 
30 ноября 2020 года Кампаццо подписал многолетний контракт с клубом НБА «Денвер Наггетс».

19 ноября 2022 года Кампаццо перешёл в «Даллас», где воссоединился с Лукой Дончичем, с которым ранее играл за «Реал». Кампаццо начал сезон-2022/23 в «Далласе», но был отчислен в связи с приходом в команду Кембы Уокера.

Карьера в Сербии 
В декабре 2022 года Кампаццо официально стал игроком «Црвены Звезды», заключив 2-летнее соглашение с сербским клубом (до конца сезона-2023/24).

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 

Баскетболисты Аргентины
Игроки БК «Пеньяроль де Мар дель Плата»
Игроки БК «Реал» Мадрид
Игроки БК «Мурсия»
Игроки «Денвер Наггетс»
Игроки «Даллас Маверикс»
Игроки БК «Црвена звезда»
Игроки сборной Аргентины по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2020 года